Zapping puede referirse a:

 Zapping, acción reiterada del hecho de cambiar de canal de televisión.

Programas de TV
 Zapping, tipo de programas de TV:
Programas en diversos países
 Zapping (1993-2006), programa de TV de Alemania. (:w:de)
 Zapping (2007-), programa de TV de Argentina.
 Zapping (2007-), programa de TV de Brasil. (:w:pt)
 Zapping (n/d), programa de TV de España.
 Zapping (2007-), programa de TV de Francia. (:w:fr)
 Zapping Zone (2000-2012), programa de TV parte de Disney Channel Latinoamérica.Variantes
 Homo Zapping (2003-2007), programa de TV de España.

Canciones
 Zapping, sencillo de Caballeros de la Quema.

Programas de radio
 Zapping (n/d-2010), programa de radio de España;

Véase también
 Zapeo